Osoby o tym nazwisku:
 Konstanty Baranowicz – polski szlachcic, urzędnik, dworzanin i wojskowy
 Michele Baranowicz – polski i włoski siatkarz

Inne:
 Baranowicz – polski herb szlachecki